Ива́н Солда́тов:
 Солдатов, Иван Алексеевич (1922—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Солдатов, Иван Михайлович (род. 1926) — вальщик леса, Герой Социалистического Труда.